Cradley est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Cradley, village du Herefordshire
Cradley, banlieue de Halesowen dans les Midlands de l'Ouest
Cradley Heath, ville des Midlands de l'Ouest

Homonymie de toponyme